Hewett ist der Familienname folgender Personen:

Adrian Paul Hewett (* 1959), bekannt als Adrian Paul, britischer Schauspieler
 Alfie Hewett (* 1997), britischer Rollstuhltennisspieler
 Bruce Hewett, südafrikanischer Schriftsteller
 Christopher Hewett (1921–2001), englischer Schauspieler
 Dave Hewett (* 1971), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Donnel Foster Hewett (1881–1971), US-amerikanischer Geologe und Mineraloge
 Dorothy Hewett (1923–2002), australische Schriftstellerin
 Harald George Hewett (1858–1949), britischer Maler und Offizier
 Howard Hewett (* 1955), amerikanischer Soul- und Discosänger
 Ivy Hewett (* um 1915), australische Badmintonspielerin
 Lauren Hewett (* 1981), australische Schauspielerin
 Lorri Hewett, US-amerikanische Jugendbuchautorin

Hewett bezeichnet außerdem:
 Hewett (Wisconsin), Town(ship) im Clark County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hewitt